

Єльтай — село, Буландинський район, Акмолинська область
 Єльтай — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Єльтай — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Єльтай — село, Карасайський район, Алматинська область
 Єльтай — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область